Чигурха (), до 1992 года, а также ныне в Грузии — Вели () — село . Высота над уровнем моря составляет 380 метров.

Население 
По данным 1959 года в селе Вели жило 248 человек, в основном армяне В 1989 году в селе проживало 72 человека, также в основном армяне.

История 
Согласно Постановлению ВС Республики Абхазия от 4 декабря 1992 село Вели было переименовано в Чигурха. По законам Грузии продолжает носить название Вели.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета